Apostolski Kościół Ormiański,
 Kościół Apostolski – Kościół w czasach apostołów,
 Kościół Apostolski – zielonoświątkowa denominacja powstała w 1916 roku,
 Katolicki Kościół Apostolski – denominacja powstała w 1835 roku,
 Kościół Staroapostolski,
 Kościół Nowoapostolski – protestancka denominacja powstała w 1879 roku,
 Zjednoczony Kościół Apostolski – związek Ruchu Odnowy w Kościele Katolickim,
 Wolny Kościół Apostolski Pięćdziesiątnicy – zielonoświątkowa denominacja z siedzibą w Grecji,
 Czeski Kościół Apostolski – denominacja zielonoświątkowa w Czechach,
 Słowacki Kościół Apostolski – denominacja zielonoświątkowa na Słowacji.